Ешпі́ню, або Ешпі́нью (, ) — португальська власна назва. В перекладі — «колючка», «голка», «вістря».

Топоніми

Ешпіню — місто і муніципалітет в Португалії.
 Ешпіню (Брага) — парафія.
 Ешпіню (парафія) — парафія.
 Ешпіню (Мангуладе) — парафія.
 Ешпіню (Мортагуа) — парафія.